För växtsläktet med samma namn, se dess enda art Devillea pyrenaea.Devillea är ett släkte av mångfotingar. Devillea'' ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Devillea